Gear ist der Familienname folgender Personen:

 C. William Gear (1935–2022), britisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Hosea Gear (* 1984), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 John H. Gear (1825–1900), US-amerikanischer Politiker
 Kathleen O’Neal Gear (* 1954), US-amerikanische Historikerin und Schriftstellerin
 Rico Gear (* 1978), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 W. Michael Gear (* 1955), US-amerikanischer Archäologe und Schriftsteller 

Gear steht für:
 Gear (Zeitschrift), US-amerikanisches Männermagazin

 GEAR, Group of European Audience Researchers der EBU

 Samsung Gear, Smartwatch-Reihe von Samsung
 Top Gear, britisches Fernseh-Automagazin
 LA Gear, US-amerikanischer Schuhhersteller

Siehe auch:
 Gere
 Geare
 Gier
 Geer
 Gehr